Drei Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Rhode Island, nach dem US-Bundesstaat Rhode Island:

USS Rhode Island (1861), ein Dampfschiff, gebaut 1860 als John P. King, im Dienst von 1861 bis 1867
USS Rhode Island (BB-17), ein Schlachtschiff der Virginia-Klasse, in Dienst von 1907 bis 1923
USS Rhode Island (SSBN-740), ein U-Boot der Ohio-Klasse, in Dienst seit 1994

Rhode Island